

Personnalités 
Damian Walczak, coureur cycliste polonais.
Michał Walczak, dramaturge et metteur en scène polonais.
Stéphane Walczak, ancien footballeur professionnel français.